Ledició XIV del Campionat d'Europa de bàsquet masculí se celebrà a la Unió Soviètica del 30 de maig al 10 de juny del 1965. El campionat comptà amb la participació de 16 seleccions nacionals.

Grups 
Els 16 equips participants foren dividits en dos grups de la forma següent:

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 49-60
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 61-85
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 55-73
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 87-48
|- style=font-size:95% 
|align=center| 31.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 59-63
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 31.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 52-76
|- style=font-size:95% 
|align=center| 31.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 88-50
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 31.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-69
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 59-57
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 59-60
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 55-56
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 79-74
|- style=font-size:95% 
|align=center| 02.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 56-55
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 02.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 68-40
|- style=font-size:95% 
|align=center| 02.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 66-64
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 02.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 62-60
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 77-53
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 47-68
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.06.64
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 89-52
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 55-59
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-69
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-81
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 65-41
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 67-46
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 51-52
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-90
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-87
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.65
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 76-45
|}

Tots els partits es disputaren a Moscou

Grup B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-57
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-71
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 80-54
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 82-57
|- style=font-size:95% 
|align=center| 31.05.65
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center> 
|align=center| 86-58
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 31.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 113-56
|- style=font-size:95% 
|align=center| 31.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 76-68
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 31.05.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-53
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 63-64
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 92-64
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.06.65
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-74
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 89-69
|- style=font-size:95% 
|align=center| 02.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-49
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 02.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 67-70
|- style=font-size:95% 
|align=center| 02.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-62
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 02.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 113-65
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 93-41
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 56-115
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 65-59
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 77-90
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 47-74
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 46-91
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 89-82
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-63
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 81-72
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 61-90
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.06.65
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 79-56
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.06.65
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 69-78
|}

Tots els partits es disputaren a Tbilissi

Fase final

Eliminatòries del 1r al 4t lloc

Eliminatòries del 5è al 8è lloc

Eliminatòries del 9è al 12è lloc

Eliminatòries del 13è al 16è lloc

Medaller

Classificació final

Trofeus individuals

Millor jugador (MVP) 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Modestas Paulauskas
|}

 Màxims anotadors del campionat 
<center>

Plantilla dels 4 primers classificats 
Medalla d'or: Gennadi Volnov, Modestas Paulauskas, Jaak Lipso, Armenak Alachachian, Aleksandr Travin, Aleksandr Pavlovich Petrov, Zurab Sakandelidze, Viacheslav Khrinin, Visvaldis Eglitis, Nikolaj Baglej, Nikolai Sushak, Amiran Skhiereli (Entrenador: Alexander Gomelsky)

Medalla d'argent: Radivoj Korać, Ivo Daneu, Petar Skansi, Slobodan Gordić, Trajko Rajković, Josip Đerđa, Nemanja Đurić, Vital Eiselt, Miloš Bojović, Dragan Kovačić, Zvonko Petričević, Dragoslav Ražnatović (Entrenador: Aleksandar Nikolić)

Medalla de bronze: Mieczyslaw Lopatka, Bohdan Likszo, Andrzej Pstrokonski, Janusz Wichowski, Zbigniew Dregier, Kazimierz Frelkiewicz, Edward Grzywna, Wieslaw Langiewicz, Czeslaw Malec, Stanislaw Olejniczak, Andrzej Perka, Jerzy Piskun (Entrenador: Witold Zagorski)

Quart lloc: Massimo Masini, Giambattista Cescutti, Ottorino Flaborea, Gabriele Vianello, Sauro Bufalini, Gianfranco Lombardi, Giusto Pellanera, Massimo Cosmelli, Franco Bertini, Guido Carlo Gatti, Sandro Spinetti (Entrenador: Carmine “Nello” Paratore)

Referències 

1965
Competicions esportives del 1965
Competicions esportives a la Unió Soviètica